Голани ():

 «Голани» — пехотная бригада Aрмии обороны Израиля, дислоцированная в Северном военном округе.
 Голани, Ривка — израильская, канадская и британская альтистка, педагог.